Manfred Mann – gruppo musicale rock britannico degli anni sessanta, guidato dall'omonimo musicista 
Manfred Mann – tastierista e musicista sudafricano 
Manfred Mann Chapter Three – gruppo musicale rock britannico attivo tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta 
Manfred Mann's Earth Band – gruppo musicale britannico degli anni settanta